Otto Benesch ist der Name folgender Personen:

* Otto Benesch (Kunsthistoriker) (1896–1964), österreichischer Kunsthistoriker
 Otto Benesch (Verwaltungsjurist) (1913–2002), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter